Boutros Boutros-Ghali (ur. 1922) – egipski polityk i dyplomata
 Butros Ghali (1846-1910) – premier Egiptu od 1908 do śmierci